De lijst van Stolpersteine in Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen geeft een overzicht van de gedenkstenen die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. Hoek van Holland is een district van Rotterdam, de gemeenten Maassluis en Vlaardingen horen ook bij Groot-Rijnmond.

Stolpersteine

Hoek van Holland 
Er zijn vijf Stolpersteine in Hoek van Holland, een wijk in Rotterdam.

Maassluis 
Maassluis heeft vijf Stolpersteine op twee adressen.

Vlaardingen 
Vlaardingen heeft vijftien Stolpersteine op negen adressen.

Data van plaatsingen 
 31 oktober 2014: Maassluis
 17 februari 2015: Hoek van Holland
 21 november 2021: Vlaardingen — De plaatsing van de Stolpersteine moest worden uitgesteld. Ze waren te bewonderen tijdens de tentoonstelling in Streekmuseum Jan Anderson.

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Stolpersteine in Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen
Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen